Souris kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Souris (ort i Kanada, Prince Edward Island), 
 Souris, Manitoba, ort, 
 Souris River (vattendrag i Kanada, Manitoba),

Personer 
 André Souris (1899–1970), belgisk tonsättare
 Georgios Souris (1853–1919), grekisk poet

Robotskapade Kanadaförgreningar